

Geografia 
 Cossé – settore della regione di Bafatá, Guinea-Bissau
 Cossé-d'Anjou – comune francese soppresso nella regione dei Paesi della Loira
 Cossé-en-Champagne – comune francese nella regione dei Paesi della Loira
 Cossé-le-Vivien – comune francese nella regione dei Paesi della Loira

Persone 
 Laurence Cossé – scrittrice francese
 Renato di Cossé – nobile francese, signore di Brissac
 Timoleone di Cossé – nobile francese, signore di Brissac

Altro 
 Cossé-Brissac – casata della nobiltà francese